Liberato () foi um oficial bizantino do , ativo durante o reinado do imperador Justiniano . Era um nativo da África, filho de certo Cecílio. Segundo o cronista Coripo, lutou contra os vândalos de Gelimero na expedição imperial enviada sob Belisário em 533/4. No final de 544 / começo de 545, quando estava em Hadrumeto sob o duque de Bizacena Himério, liderou, sob ordens dele, as tropas locais para encontrar-se com o oficial João. O encontro, contudo, foi uma armadilha orquestrada pelo chefe mouro Antalas e o rebelde Estotzas.

Himério foi capturado pelos rebeldes, enquanto Liberato conseguiu fugir com parte das tropas à fortaleza de Cebar, onde defenderam-se do ataque inimigo. Liberato esteve no comando das tropas convencidas por Estotzas a desertar e, mais adiante, persuadiu com Martúrio algumas delas a retornarem à aliança com o imperador; segundo Coripo, Liberato escapou à noite com os outros e fez seu caminho para sua esposa e lar. Os autores da Prosopografia sugerem que já fosse tribuno, uma posição pelo qual é conhecido nos anos subsequentes.

No inverno de 546/7, serviu com Ulitã sob Marcêncio na campanha bem-sucedida contra Antalas. No verão de 548, foi enviado com uma pequena força de cavalaria por João Troglita para espiar as forças mouriscas próximo de Junce. Em seu caminho, entrou em Junce e averiguou a disposição inimiga antes de retornar para seus colegas. Além disso, capturou um inimigo para obter informações dos planos dos mouros, interceptou um esquadrão de cavalaria mourisca, derrotando e capturando seu líder Varino e três outros líderes, que foram levados para Troglita para interrogatório.

Bibliografia 

 

Tribunos militares do Império Bizantino do século VI
Generais de Justiniano
Guerras mouras
Rebeldes do Império Bizantino do século VI